

Cinema 
 The Lady in Black – cortometraggio del 1913 diretto da Dell Henderson
 The Lady in Black – film del 1921 diretto da Edward Gordon
 The Lady in Black – film del 1935 diretto da Joseph Henabery

Musica 
 Lady in Black – brano musicale degli Uriah Heep del 1971